Николай Лежнев:
 Лежнев, Николай Максимович (1894—не ранее 1945) — советский военно-морской деятель, инженерный работник, старший преподаватель спецпредметов ВСККС подводного плавания.
 Лежнев, Николай Фёдорович (1873—1932) — советский и российский уролог, доктор медицинских наук, профессор.